La onzième saison de Star Academy, émission française de téléréalité musicale, sera diffusée sur TF1 en 2023. Nikos Aliagas présente les prime times et coanime avec Karima Charni la seconde partie de soirée intitulée Retour au château.

Pendant plusieurs semaines, des candidats reçoivent une formation artistique au sein d'un château surnommé academy. Les participants sont évalués par les professeurs à travers les primes et les évaluations. Ils se produisent chaque samedi sur le plateau de l'émission télévisée, au côté d'artistes invités venus partager des duos. Chaque semaine, les trois moins bons élèves sont soumis au vote du public et l'un d'entre eux quitte le télé crochet. À l'issue du programme, le vainqueur remporte  et un contrat avec la maison de disques Sony Music afin d'enregistrer un album.

L’officialisation de cette saison est annoncée le  ainsi que l’ouverture du casting.

L'academy 

Pour cette saison de Star Academy, les candidats logent à nouveau dans le château des Vives Eaux de Dammarie-les-Lys comme ce fut le cas lors des sept premières saisons et de la précédente.

Diffusion 
Depuis sa création en 2001 (sauf en 2012), l'émission est présentée par Nikos Aliagas qui est à nouveau aux commandes de cette saison, qui devrait également être environ deux fois plus longue.

Live - en direct de l'academy 

Le site officiel de Star Academy, sur TF1.fr, propose de suivre les participants au quotidien pour les abonnés au service payant MYTF1 MAX.

Notes et références

Références

Audiences

Lien externe 
 Site officiel de Star Academy sur TF1.fr

 10